Cisarua kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,97), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisarua (distrikt i Indonesien, lat -6,80, long 107,54), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,61, long 107,32), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 106,94), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 106,97), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 106,94), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisarua (distrikt i Indonesien, lat -6,70, long 106,95), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 106,78), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 106,55), Jawa Barat, 
 Desa Cisarua (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 107,78), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar